Schlote ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Schlote (* 1968), deutscher Autor und Philosoph
 Karl-Heinz Schlote (* 1949), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Wilhelm Schlote (* 1946), deutscher Zeichner
 Wolfgang Schlote (1932–2020), deutscher Neuropathologe

Schlote steht als Bezeichnung für:
 Abflusskanäle der Alten Sorge in die Eider (Große Schlote und Neue Schlote)

Siehe auch:
 Konzertdirektion Schlote in Salzburg
 Schlot
 Schlotte (Begriffsklärung)